Die Kategoria e Parë 1983/84 (sinngemäß: Erste Liga) war die 45. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 27. August 1983 und endete am 20. Mai 1984.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste 14 Teams. 1982/83 war KS Besëlidhja Lezha aus der Kategoria e Parë abgestiegen, für die neue Spielzeit kam 31 Korriku Burrel, das den direkten Wiederaufstieg geschafft hatte, hinzu. Titelverteidiger war KS Vllaznia Shkodra.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Der Tabellenletzte stieg in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab, während der Vorletzte zwei Relegationsspiele gegen den Zweiten der Kategoria e dytë um den Klassenerhalt bestreiten durfte. Der Meister zog in diesem Jahr im Gegensatz zum Vorjahr in den Europapokal der Landesmeister ein.

Insgesamt fielen 328 Tore, was einem Schnitt von 1,8 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 12 Treffern wurde zum zweiten Mal nach 1982 Vasil Ruci von KS Flamurtari Vlora.

Überraschend konnte sich Labinoti Elbasan den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte sichern, nachdem der Klub in den Vorjahren noch um den Klassenerhalt gekämpft hatte. Das Zweitplatzierte 17 Nëntori Tirana wies bereits drei Punkte Rückstand auf. Es folgten Partizani Tirana und Flamurtari Vlora, das wie in der vorigen Spielzeit Vierter wurde. Lokomotiva Durrës, Besa Kavaja und Skënderbeu Korça schafften mit fünf Zählern Vorsprung souverän den Ligaverbleib, während Titelverteidiger Vllaznia Shkodra punktgleich mit Tomori Berat und Luftëtari Gjirokastra, das nach Rang fünf in der Vorsaison wieder in den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt war, nur zwei Punkte Abstand auf den Relegationsplatz aufwies und nicht in der Spitzengruppe vertreten war. Noch dahinter landete Dinamo Tirana. Naftëtari Qyteti Stalin vermied nur aufgrund der besseren Tordifferenz gegenüber Traktori Lushnja den erneuten Einzug in die Relegation. 31 Korriku Burrel hingegen musste mit zwei Punkten Rückstand als Letzter den direkten Gang zurück in die zweite Liga antreten und konnte sich wie schon zwei Jahre zuvor nicht in der höchsten Spielklasse etablieren.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Nach Abschluss der regulären Spielzeit trat der Vorletzte der Ersten Liga, KS Traktori Lushnja, gegen den Vizemeister der zweiten Spielklasse, Apolonia Fier, an. Im Hinspiel siegte Lushnja zuhause mit 2:0 und konnte sich so eine Woche darauf auch eine 0:1-Auswärts-Niederlage leisten, um den Klassenerhalt zu sichern.

Die Mannschaft des Meisters Labinoti Elbasan

Literatur

Einzelnachweise 

1983 84
Fußballsaison 1983/84